Holly je ženské křestní jméno. Má původ ve staroanglickém jméně rostliny cesmína holen. Alternativní jména jsou Hollie, Holli a Holie.

Slavné Holly 
 Holly Marie Combs, americká herečka
 Holly Gibbs, britská herečka
 Holly Golightly, britská zpěvačka a textařka
 Holly Larocque, kanadská herečka
 Holly Palance, americká herečka
 Holly Robinson Peete, americká herečka, zpěvačka
 Holly Valance, australská herečka a zpěvačka, modelka
 Holly Hunter – oscarová filmová herečka
 Holly Woodlawn – portorická transgender herečka

Fiktivní postavy 

 Holly (Červený trpaslík) – centrální počítač lodi Červený trpaslík

Ženská jména
Ženská jména anglického původu